Финал Кубка Азии по футболу 2004 года — финальный матч Кубка Азии 2004 года, который прошёл 7 августа 2004 года на стадионе «Пролетарий» в Пекине, Китай. В матче приняли участие сборные Китая и Японии.

Матч начался в 20:00 по местному времени (UTC+8).

Матч закончился победой сборной Японии со счетом 3:1.

Путь к финалу

Статистика матча 

Футбол в Азии в 2004 году
2004
Матчи сборной Китая по футболу
Матчи сборной Японии по футболу
Август 2004 года
События 7 августа
Международные спортивные соревнования в Пекине
Международные соревнования по футболу в Китае